Анато́лий Алекса́ндрович Васи́льев:
 Васильев, Анатолий Александрович (1898—1960) — подпоручик 1-го Корниловского ударного полка.
 Васильев, Анатолий Александрович (род. 1942) — режиссёр и педагог.
 Васильев, Анатолий Александрович (1944—2014) — советский футболист.
 Васильев, Анатолий Александрович (род. 1945) — учёный в области горения и детонации.
 Васильев, Анатолий Александрович (род. 1946) — советский и российский актёр.